Lucé (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Lucé (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym